Болдирєв Анатолій Капітонович (1883—1946) — радянський геолог.
 Болдирєв Володимир Степанович (1911—1993) — український художник.
 Болдирєв Іван (*1949) — канадський хокеїст.
 Болдирєв Олег Олександрович (*1980) — письменник, ветеран, волонтер, блогер і публіцист.
 Болдирєв Олександр Васильович — (1963—2001) — український історик, політолог, публіцист, дослідник історії українського національного руху.
 Болдирєв Олексій Вікторович (1987—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Болдирєв Ростислав Васильович (*1935) — український учений-мовознавець.
 Болдирєв Юрій Олександрович (*1951) — український політик.
 Болдирєв Юрій Юрійович (*1960) — російський економіст і політичний діяч.
 Болдирєв Даниіл Владиславович (*1992) — український спортсмен-скелелаз.
Російські прізвища